Grottenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Sissel Grottenberg (* 1956) norwegische Langstreckenläuferin.
Grottenberg steht für geografische Objekte
 Grottenberg (Marsberg), Erhebung zwischen Rösenbeck und Beringhausen
Naturschutzgebiet Grottenberg in Marsberg, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Grotenberge
 Grottenburg